Az Így készült: Bogyó és Babóca magyar televíziós filmsorozat, amelynek rendezője M. Tóth Géza volt. Magyarországon a TV2 mutatta be a TV2 Matiné műsorblokkban.

Ismertető 
A rendező, M. Tóth Géza, aki a Bogyó és Babóca hangstúdiójából beszél, és bemutatja, hogyan jött létre az animációs film forgatókönyve. A TV2 Matiné műsorblokkban 2014. augusztusában néhány hétvégenként szombaton és vasárnap tűzték műsorra. A műsor bemutatása, arra adott kínálatot, hogy a nézők megnézhessék, az új epizódokat a moziban, és haza vihessék Bogyót és Babócát! Megtalálhatóak a www.keddshop.hu-n.

Források 
 Így készült a Bogyó és Babóca a tv2.hu-n

További információk 
 Így készült a Bogyó és Babóca sorozat új évadja, 1. rész: Látogatás a hangstúdióban 
 Így készül a Bogyó és Babóca sorozat új évadja, 2. rész: Storyboard és háttér 

2014-ben bemutatott magyar televíziós sorozatok
A TV2 saját gyártású műsorai